А́нна Васи́льевна Гу́рова () — российская легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу. В 2010 году стала чемпионкой России в беге на 100 метров и показала шестой результат на чемпионате Европы в Барселоне, но вскоре была дисквалифицирована за допинг. Представляла Краснодарский край. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Анна Гурова родилась 29 апреля 1981 года.

Занималась бегом в Краснодаре под руководством тренера Александра Васильевича Роткова.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 2010 года, когда на чемпионате России в Саранске одержала победу в беге на 100 метров. Также на соревнованиях в Сочи установила свой личный рекорд на дистанции 100 метров — 11,24. Попав в основной состав российской национальной сборной, удостоилась права защищать честь страны на чемпионате Европы в Барселоне — с результатом 11,36 финишировала в финале стометровой дисциплины шестой.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 2011 году провалила допинг-тест, сделанный во время чемпионата России в Чебоксарах — её проба показала наличие синтетического стероидного гормона метилтестостерона. В итоге Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации лёгкой атлетики с учётом решения Дисциплинарной комиссии РУСАДА отстранила спортсменку от участия в соревнованиях на два года — с 9 августа 2011 года по 8 августа 2013 года.

По окончании срока дисквалификации в 2014 году Гурова возобновила спортивную карьеру, но больше уже не показывала сколько-нибудь значимых результатов на международном уровне. Ушла из большого спорта по окончании сезона 2016 года.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Краснодарского края
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил